OPM peut signifier :
 Œuvres pontificales missionnaires ;
 Offre publique minimum, une des formes d'offre publique d'achat d'une société ;
 Orchestre philharmonique du Maroc ;
 Orchestre philharmonique de Marseille ;
 Organisasi Papua Merdeka (Organisation pour une Papouasie libre), un parti qui lutte pour l'indépendance de la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée ;
  (OPM), une base de données bio-informatique ;
 Ostéoporose post ménopausique ;
 OPM peut désigner l'animé et le manga One Punch Man, écrit et dessiné par ONE.